Gromann ist der Familienname folgender Personen:

 Margret Gromann, deutsche Sprachforscherin und Mundartdichterin
 Nikolaus Gromann (1500–1566 oder nach 1574), Baumeister der Renaissance

Siehe auch:
 Grohmann
 Groman
 Kromann
 Krohmann